

Geografia

Austria 
 Petersdorf I – frazione di Fehring, città nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Petersdorf II – ex comune ora frazione di Sankt Marein bei Graz, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)

Germania 
 Petersdorf – comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Petersdorf – frazione di Woldegk nel circondario della Mecklenburgische Seenplatte (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Petersdorf – frazione di Fünfseen, comune nel circondario della Mecklenburgische Seenplatte (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Lago di Petersdorf – lago situato presso Petersdorf
 Petersdorf – ex comune ora frazione di Jacobsdorf, comune nel circondario dell'Oder-Sprea (Brandeburgo)
 Petersdorf – frazione di Landsberg, città nel circondario della Saale (Sassonia-Anhalt)
 Petersdorf – ex comune ora frazione di Nordhausen, città nel circondario di Nordhausen (Turingia)
 Petersdorf – ex comune ora frazione di Weihenzell, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Petersdorf auf Fehmarn – ex comune ora frazione di Fehmarn, città nel circondario dello Holstein Orientale (Schleswig-Holstein)
 Petersdorf – frazione del comune di Bad Saarow

Polonia 
 Herrnpetersdorf – antico nome tedesco di Piotrowice, frazione del comune di Bystrzyca Kłodzka nel distretto di Kłodzko (Bassa Slesia)
 Petersdorf – antico nome tedesco di Jemiołów, frazione del comune di Łagów nel distretto di Świebodzin (Lubusz)
 Petersdorf – antico nome tedesco di Piechowice, città nel distretto di Jelenia Góra (Bassa Slesia)
 Petersdorf – antico nome tedesco di Piotrowa, frazione del comune di Niemodlin nel distretto di Opole (Opole)
 Petersdorf – antico nome tedesco di Piotrowo, frazione del comune di Lubomino nel distretto di Lidzbark Warmiński (Varmia-Masuria)
 Petersdorf – antico nome tedesco di Szobiszowice, quartiere della città di Gliwice (Slesia)
 Petersdorf – antico nome tedesco di Żukówek, frazione del comune di Tychowo nel distretto di Białogard (Pomerania Occidentale)

Repubblica Ceca 
 Böhmisch Petersdorf – antico nome tedesco di České Petrovice, comune nel distretto di Ústí nad Orlicí (Pardubice)
 Petersdorf – antico nome tedesco di Hraničné Petrovice, comune nel distretto di Olomouc (Olomouc)
 Petersdorf – antico nome tedesco di Petrovice, comune nel distretto di Bruntál (Moravia-Slesia)
 Petersdorf – antico nome tedesco di Petrovice, frazione del comune di Jablonné v Podještědí nel distretto di Liberec (Liberec)
 Petersdorf an der Tess – antico nome tedesco di Petrov nad Desnou, comune nel distretto di Šumperk (Olomouc)

Romania 
 Petersdorf – antico nome tedesco di Petrești, frazione del municipio di Sebeș nel distretto di Alba (Transilvania)

Russia 
 Petersdorf – antico nome tedesco di Kujbyševskoe, località nel rajon di Gvardejsk (Kaliningrad)

Slovacchia 
 Petersdorf – antico nome tedesco di Petrovany, comune nel distretto di Prešov (Prešov)
 Petersdorf – antico nome tedesco di Petrova Ves, comune nel distretto di Skalica (Trnava)